Dierennest
vogelnest
nest (vissen), vaak een schuimnest
nest (insecten), bijvoorbeeld wespennest
 Een worp, bijvoorbeeld een nest puppy's
 Nest (werktuigbouw), concentrisch samenstel van gelijksoortige onderdelen

 Nest (beeld), een kunstwerk in de Belgische plaats Heist
 Nest (tijdschrift), een Vlaams countrytijdschrift
 Nest (album) album uit 1995 van de The Nits
 Een oude Welshe vrouwennaam:
 Nest ferch Cadell, dochter van koning Cadell ap Brochfael van Powys en echtgenote van Merfyn Frych van Gwynedd
 Google Nest, een domotica-bedrijf van Google
Speelbos Nest!, een kinderspeeltuin in de Efteling.